Bergues ou Berghes peut signifier :
 Bergues ou Bergues-Saint-Winoc ou Berghes-Saint-Winock, une commune du Nord,
 Bergues-sur-Sambre, une commune de l'Aisne,
 Bergues-sur-le-Zon ou Berghes, ancien nom de Berg-op-Zoom,
 Bergues, un fromage fabriqué aux alentours de cette commune,
 Pascale Alexandre-Bergues.

Maisons de Berghes 
Deux maisons ont utilisé Maison de Berghes ou de Bergues :
 Maison de Berghes-Saint-Winock qui a dirigé Bergues.
 Maison de Berghes autre nom de la Maison de Glymes qui a dirigé Berg-op-Zoom.